Øgenavnet "hjerneædende amøbe" kan henføre til:

 Naegleria fowleri - som forårsager den hurtigvirkende infektion naegleriasis, en form for primary amoebic meningoencephalitis (PAM), med en 95% forekomst for dødsfald
 Acanthamoeba spp. - som forårsager den langsomtvirkende infektion acanthamoebiasis, en form for granulomatous amoebic encephalitis (GAE), med en 95% forekomst for dødsfald
 Balamuthia mandrillaris - som forårsager den langsomtvirkende infektion balamuthiasis, en form for GAE, med en 90% forekomst for dødsfald
 Paravahlkampfia francinae - som forårsager en form for PAM, med kun eet identificeret tilfælde
 Sappinia pedata - som forårsager en form for GAE, med kun eet identificeret tilfælde